Районы Багамских Островов представляют собой систему местного управления на всей территории Багамских Островов, кроме острова Нью-Провиденс, управление которым осуществляется напрямую центральным правительством. Нынешняя административная система была создана в 1996 году, когда были определены 23 района (); еще 8 районов были добавлены в 1999 году.

До 1996 года Багамы подразделялись на 21 район:

Примечания